Wettstein János (1887–1972) magyar diplomata, követ
Wettstein János (1920–2006) magyar építészmérnök, genealógus